Fenoarivo est le nom de plusieurs communes urbaines malgaches :
 Fenoarivo (Ambalavao)
 Fenoarivo (Ambatofinandrahana)
 Fenoarivo (Farafangana)

Voir aussi
 Fenoarivo Atsinanana
 District de Fenoarivobe